Оёш — река в Новосибирской области России. Сливаясь с рекой Чик образует реку Чаус в 18 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 107 км, площадь водосборного бассейна 4610 км². В верховьях реки расположен канал Прокоп Оёш, соединяющий реку с соседним бассейном реки Малая Сума. В 24 км от устья по левому берегу впадает река Семкина.

Населённые пункты 

На реке стоят Александровский, Студёнкино (Ключенки), Новомихайловка, Вахрушево, Катково, Новотырышкино, Большая Черемшанка, Воробьёво, Малый Оёш.

Этимология 
О. Ф. Саблина выводит топоним из тюркского «оеш» — застойный.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от Новосибирского гидроузла до впадения реки Чулым, без рек Иня и Томь, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 

Притоки Чауса
Реки Коченёвского района
Реки Колыванского района